Puccinellia pumila — вид цветковых растений рода Бескильница ().

Ареал и местообитание 
Произрастает в Северной Америке, где встречается вдоль побережья в северных широтах, от Аляски через арктический север Канады до Гренландии. Вид найден в северо-западной части США, прилегающей к Тихому океану, а также известен на полуострове Камчатка. Это растение произрастает исключительно на берегу, во влажных местах, пляжах, в местах, затапливаемых во время наивысшего прилива, в солёных песке и грязи.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, стелющееся или прямостоячее, достигающее наивысшей высоты около 40 см, но часто оно бывает значительно меньше, особенно в суровых условиях. Растение способно укреняться в узлах стеблей, которые уходят под землю во влажных субстратах, давая начало новым растениям (вегетативное размножение). Соцветие — густой или раскрытый колос, состоит из веточек, несущих колоски.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Grass Manual Treatment

pumila
Флора Северной Америки